Ловля — топоним:
 Ловля — река в Республике Коми, приток Юга.
 Ловля — деревня в Прилузском районе Республики Коми.